112. Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju – zawody w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w dniach 10 - 11 stycznia 2015 roku w Czelabińsku, w azjatyckiej części Rosji. Kobiety startowały w zawodach tego cyklu po raz 40. Zawody rozgrywane były w hali Uralskaja Molnija.

Tytułów mistrzów Europy bronili reprezentanci Holandii: Jan Blokhuijsen (nie startował) wśród mężczyzn i Ireen Wüst wśród kobiet. Wüst obroniła tytuł, natomiast wśród mężczyzn zwyciężył jej rodak Sven Kramer.

Wyniki

Mężczyźni 

 DNS - nie wystartował

 DNQ - nie zakwalifikował się

Kobiety 

 DNQ - nie zakwalifikowała się

Przypisy

Bibliografia 
  
 Wyniki mężczyzn na stronie ISU 
 Wyniki kobiet na stronie ISU 

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2015 w sportach zimowych
2015 w Rosji
Sport w Czelabińsku
Łyżwiarstwo szybkie w Rosji